R25 steht für:

 ein englisches Starrluftschiff zur Zeit des Ersten Weltkriegs, siehe Starrluftschiff
 eine Codierung der R- und S-Sätze für Gefahrstoffe
 ein Modell des französischen Autoherstellers Renault 25
 einen Formel-1-Rennwagen von Renault, Renault R25
 der Prototyp einer deutschen Flugabwehrrakete von 1944
 R25 (Jordanien), Fernstraße in Jordanien

R25